Isabel Luisa de Baviera (en alemán, Elisabeth Ludovika von Bayern; Múnich, -Dresde, ), también llamada "Elise" fue la esposa del rey Federico Guillermo IV y como tal, reina consorte de Prusia entre los años 1840 y 1861. Por nacimiento, era princesa de Baviera hasta su ascenso al trono, y miembro de la casa real Wittelsbach hasta su muerte. Fue también hermana gemela de la reina Amalia de Sajonia.

Biografía 
Se casó en Berlín el 29 de noviembre de 1823 con el futuro rey Federico Guillermo IV de Prusia, con el que compartía intereses intelectuales, como las artes gráficas. En 1830, se convirtió al protestantismo.

Llegó a ser reina consorte de Prusia en 1840. Nunca se interesó por los asuntos políticos prusianos, salvo en su actitud por preservar la amistad entre Prusia y el Imperio austríaco. Fue madrina de Isabel de Baviera, futura emperatriz de Austria, de quien recibió su nombre. 

Fue una ejemplar esposa para Federico Guillermo y, durante su larga enfermedad, una dedicada enfermera. Cuando enviudó en enero de 1861, Isabel vivió tranquilamente entre el Palacio de Sanssouci, el Palacio de Charlottenburg y el Castillo de Stolzenfels, dedicándose a obras de caridad en memoria de su marido. Su cuñado, el emperador Guillermo I de Alemania, siempre la apreció, considerándola una buena amiga.

Murió en el Palacio de Dresde en 1873, a los , durante una visita a su hermana, la reina Amalia de Sajonia. Fue enterrada junto a su marido en la Iglesia de la Paz, ubicada dentro del parque de Sanssouci, en Potsdam.

Ancestros

Enlaces externos 

Reinas consortes de Prusia del siglo XIX
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Múnich
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)